Колобър може да се отнася за:
 колобър – титла на прабългарски жрец
 Колобър – село в област Силистра, община Дулово
 „Колобър“ – български игрален филм (2003)